Bozhou () ist ein südchinesischer Stadtbezirk, der zum Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Zunyi in der Provinz Guizhou gehört. Er hat eine Fläche von 2.474 km² und zählt 688.600 Einwohner (Stand: Ende 2018).

Einzelnachweise 

Ort in Guizhou
Stadtbezirk in China
Zunyi